Xenodontinae – podrodzina węży z rodziny połozowatych (Colubridae). Została nazwana w 1895 roku przez Edwarda Drinkera Cope'a.

Rodzaje

Przypisy 

Połozowate